Breivika peut faire référence aux toponymes norvégiens suivants :

 Breivika, Rauma, comté de Møre og Romsdal
 Breivika, Harstad, comté de Troms
 Breivika, quartier de Tromsø

Voir aussi 
 Brevik
 Breivik
 Breidvik
 Breidvika